SBG steht für:
 Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Hansestadt Greifswald (für Kreis Strasburg), Kfz-Kennzeichen
 Satellitenbeobachtungsgerät, eine Satellitenkamera des VEB Carl Zeiss Jena, siehe Satellitenkamera #Kameras aus Astronomie und Photogrammetrie
 Saudi Binladin Group, saudi-arabisches Bauunternehmen
 Schönborn-Gymnasium Bruchsal, eine Schule in Bruchsal
 Schweizerische Bankgesellschaft, eine Vorgängerbank der UBS
 Schweizerische Botanische Gesellschaft
 Sinclair Broadcast Group, TV-Senderkette in den Vereinigten Staaten
 Soldatenbeteiligungsgesetz in Deutschland
 Steuer-Basis-Gewerkschaft, niedersächsische Finanzbeamten-Gewerkschaft
 Südbadenbus GmbH, deutsches Regionalbusunternehmen
 Superbrowsergame Award
 SV Austria Salzburg (2005), Fußballverein

Abkürzung